Bagshot ist
eine Gemeinde im Bezirk Surrey Heath von Surrey in England, südlich von London, siehe Bagshot (Surrey)
eine Figur in den Harry-Potter-Romanen, s. Figuren der Harry-Potter-Romane#Bathilda Bagshot